

Carriera

Club
Dopo aver giocato nella quinta serie belga con il Jeunesse Arlonaise, ha giocato nella massima serie lussemburghese con lo Swift Hesperange.

Nazionale
Con la Nazionale lussemburghese ha esordito nel 2008.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale lussemburghese